Kaisenberg ist der Familienname von

 Leopold von Kaisenberg (1766–1835), deutscher Gutsbesitzer, Jurist, Beamter und Abgeordneter
 Hermann von Kaisenberg (1839–1914), deutscher Generalmajor
 Moritz von Kaisenberg (Moritz von Berg-Nesselröden; Moritz von Berg-Nesselröder; Moritz von Berg; Moritz Leopold Ludolf von Berg; 1837–1910), deutscher Oberstleutnant, Rittergutsbesitzer und Schriftsteller